Dreuil-Hamel, Somme, voormalige gemeente
 Dreuil-lès-Amiens, Somme
 Dreuil-lès-Molliens, Somme, voormalige gemeente